Lòbul frontal, àrea del còrtex cerebral.
 Os frontal, os del crani.
 Pla frontal, pla anatòmic.
 Frontal (informàtica), capa d'abstracció del programari més propera a l'usuari.